

Sens et origine du nom 
Igor est un prénom scandinave, importé en Rus' de Kiev par les Vikings et dérivé de Ingvar. .

Variantes 
 biélorusse : Ігар
 russe : Игорь
 scandinave : Ingvar
 ukrainien : Ігор

Variante graphique : Ygor

Popularité du nom 

Depuis 1900, 3228 personnes ont reçu ce prénom en France (Septembre 2020). 13 personnes ont reçu ce prénom en 2018 en France.

Igor comme nom de personne ou prénom 
 Igor de Kiev, souverain Rus' de Kiev de 924 à 945 ;
 Igor II de Kiev, mort en 1147, Grand-Prince de Kiev
 Igor Sviatoslavitch, 1151-1202, prince de la Rus
 Igor Stravinsky, compositeur russe (1882–1971) ;
 Igor Sikorsky, pionnier russe de l'aviation (1889–1972) ;
 Igor Julio dos Santos de Paulo, dit Igor,  footballeur brésilien né en 1998

Personnages de fiction et œuvres d'art 
Le Prince Igor est un opéra d'Alexandre Borodine.
 , un sobriquet donné au personnage type que l'on retrouve dans certaines histoires d'épouvante, celui des serviteurs difformes de savants fous ou de vampires.
 Igor le Fossoyeur apparait dans la série The Legend of Zelda: Ocarina of Time et The Legend of Zelda: Majora's Mask ; il incarne un fossoyeur et habite à côté du cimetière du Village Cocorico.
 Dans le film parodique de Mel Brooks Frankenstein Junior, Igor, joué par Marty Feldman, est l'assistant bossu de Frankenstein.
 Dans le roman de Terry Pratchett, Procrastination, issu du cycle Les Annales du Disque-monde, Igor est l'assistant du maître horloger, Jérémie Lhorloge.
 Dans la série humoristique créée par Mickael J, l'ennemi juré d'Alert Spoiler se nomme « Igor van Delkasch ».
 Igor est le cinquième album studio du rappeur Tyler, The Creator, sorti en 2019.

Film
Igor, un film d'animation franco-américain réalisé par Anthony Leondis en 2008.

Météorologie 

Ouragan Igor

Pseudonyme 

 Gautier Serre, a.k.a Igorrr (1984-), musicien français.
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom russe